Тырново — топоним:

Болгария 
 Тырново — прежнее название (до 1965 года) города Велико-Тырново в Болгарии.

Молдавия 
 Тырново — село в Дондюшанском районе.
 Тырнова — село в Единецком районе.

Россия 
 Тырново — село в Бабынинском районе Калужской области России.
 Тырново — село в Пронском районе Рязанской области России.
 Тырново — село в Шиловском районе Рязанской области России.

См. также 
 Тырновца
 Велико-Тырново (значения)
 Малко-Тырново
 Трнава